Alonge ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Folorunsho Clement Alonge (* 1935), nigerianischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Ondo
 Jarrod Alonge (* 1993), US-amerikanischer Webvideoproduzent und Komiker